Suojoki bezeichnet:

 Suojoki (Naarajärvi), Fluss in den Naarajärvi in Mittelfinnland

 finnischer Name für Schuja (Logmosero), Fluss in der Republik Karelien